Poland (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Poland (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Poland és també el nom anglès de Polònia.